Cài ( Chinese 蔡 ; Vieux chinois : * s.r̥ˤat-s) est un ancien État chinois fondé au début de la dynastie Zhou, qui prend de l'importance durant la Période des Printemps et Automnes, avant d’être détruit au début de la période des Royaumes combattants .

Histoire 

Après avoir renversé le roi Zhou des Shang, le dernier roi de la dynastie Shang, le roi Wu de Zhou a accordé des titres et des territoires à ses jeunes frères. Le cinquième frère, Cai Shu Du, reçoit le territoire correspondant à l'actuelle Shangcai ( lit. "Cai Supérieur") dans le Henan. Pendant la Rébellion des Trois Gardes, il tente de devenir régent du roi à la place du duc de Zhou, ce qui lui vaut d’être déchu de ses titres et exilé après l'échec de la révolte.

Cependant, comme Ji Hu, le fils de Du, se révèle être un ambassadeur loyal et compétent pour le jeune roi Cheng et le duc de Zhou, ils le récompensent en rétablissant à son profit le titre et le territoire de son père, qu'il a pu transmettre à son propre fils, Ji Huang .

Au fur et à mesure que la pairie chinoise se développe, le territoire de Cai qui est d'abord considéré comme étant un comté, est élevé au rang de marche, ce qui vaut à ses dirigeants le titre de marquis. Cependant, Cai ne réussit pas à devenir un duché ou un royaume à part entière et reste donc moins puissant que les états voisins. Les invasions lancées par le royaume de Chu pendant la période des Printemps et Automne entrainent de multiples déplacement de l'état de Cai, d'abord à Xincai ( lit. "Nouvelle Cai") en 531 avant JC et plus tard à Xiacai ( lit. "Cai Inférieur"), ce qui correspond actuellement au Xian de Fengtai, Anhui. En 447 avant JC, le Roi Hui de Chu conquiert complètement Cai, mais permet aux marquis de s'installer près de Changde dans le Hunan et d'y établir un État croupion appelé Gaocai ( lit. "Grand Cai"), qui finit par être détruit 80 ans plus tard.

Héritage 
Avec la propagation des noms de famille à tous les Chinois pendant la dynastie Qin, de nombreuses personnes de cet ancien État ont pris comme nom de famille Cai en mémoire de leur ancienne patrie.

Ces anciens sujets de Cai ont entrepris deux migrations majeures. Pendant la rébellion de Huang Chao contre les Tang en 875 après JC, le clan Cai a déménagé dans le Guangdong et le Fujian. Une migration ultérieure s'est produite lorsque Koxinga, un militaire fidèle aux Ming, a déplacé de nombreux officiers Cai à Taïwan au .

Souverains de Cai 
Les dirigeants de Cai descendent tous de la famille impériale Ji de Zhou. Le troisième reçoit le rang de Comte et à partir du quatrième, ils ont le rang de Hou (" Marquis ").

 
 
 
  (蔡 宮 侯, Cài Gōnghóu )
  (蔡 厲 侯, Cài Lìhóu )
  (蔡 武侯, Cài Wǔhóu ; 863 – 837 avant JC)
  (蔡 夷 侯, Cài Yíhóu ; 837 – 809 avant JC)
  (蔡 釐 侯, Cài Xihóu ; 809 – 761 avant JC)
  (蔡 共 侯, Cài Gònghóu ; 761 – 760 avant JC)
  (蔡 戴 侯, Cài Dàihóu ; 759 – 750 avant JC)
  (蔡 宣 侯, Cài Xuānhóu ; 749 – 715 avant JC)
  (蔡 桓侯, Cài Huánhóu ; né 姬 封 人, Jī Fēngrén ; 714 – 695 BC)
  (蔡 哀侯, Cài Āihóu ; né 姬 獻 舞, Jī Xiànwǔ ; 694 – 675 avant JC)
  (蔡 穆 侯, Cài Mùhóu ; né 姬 肸, Jī Xì ; 674 – 646 avant JC)
  (蔡 莊 侯, Cài Zhuānghóu ; né 姬 甲午, Jī Jiǎwǔ ; 645 – 612 avant JC)
  (蔡文 侯, Cài Wénhóu ; né 姬 申, Jī Shēn ; 611 – 592 BC)
  (蔡景 侯, Cài Jǐnghóu ; né 姬 固, Jī Gù ; 591 – 543 avant JC)
  (蔡 靈 侯, Cài Línghóu ; né 姬 般, Jī Bān ; 542 – 531 avant JC)
  (蔡平侯, Cài Pínghóu,姬廬né, Jî Lú; 530 – 522 avant JC)
  (蔡侯朱, Cài Houzhu, né, Jî Zhu; 521 avant JC)
  (蔡 悼 侯, Cài Dàohóu ; né 姬 東 國, Jī Dōngguó ; 521 – 519 avant JC)
  (蔡昭侯, Cài Zhāohóu ; né 姬 申, Jī Shēn ; 518 – 491 BC)
  (蔡 成 侯, Cài Chénghóu ; né 姬 朔, Jī Shuò ; 490 – 472 BC)
  (蔡 聲 侯, Cài Shēnghóu ; né 姬 産, Jī Chuǎn ; 471 – 457 avant JC)
  (蔡元 侯, Cài Yuánhóu ; 456 – 451 avant JC)
  (蔡 齊侯, Cài Hóuqí ; né 姬 齊, Jī Qí ; 450 – 447 avant JC)

Arbre généalogique des souverains

Voir également 

 Xian de Shangcai

Références 

 "Histoire des noms de famille chinois: Cai" sur People's Daily Online. Consulté le 10 décembre 2007.

447 av. J.-C.
Dynastie Zhou
Henan
Anhui
Hunan
Période des Royaumes combattants
Période des Printemps et des Automnes
Ancien État en Chine